Чжан ( зріст) — китайська міра вимірювання довжини
 Чжан (прізвище) - два китайські прізвища, однакові у транслітерації. Останнє також посмертний титул імператорів, див. Імператор Чжан